Bockhop steht für:

 ein Gemeindeteil von Borstel in Niedersachsen, siehe Bockhop (Borstel)

Bockhop ist der Familienname folgender Personen:

 Cord Bockhop (* 1967), deutscher Politiker (CDU)